Variazione – in musica, riproposizione di un'idea musicale in cui essa subisca modifiche rispetto alla sua forma originaria
 Variazione clinale – in biologia, la graduale variazione, nell'ambito di una medesima specie, di una o più caratteristiche morfologiche all'interno di una data area geografica
 Variazione compensativa – concetto della microeconomia
 Variazione finita – concetto della matematica
 Variazione genetica – in genetica, concetto legato alla diversità
 Voltammetria a variazione graduale – tecnica analitica elettrochimica
 Variazione libera – concetto della fonologia
 Variazione linguistica – concetto della linguistica
 Variazione solare – variazione nella quantità di radiazioni emesse dal sole
 Variatio – in retorica, procedimento che consiste nel modificare a livello fonetico, grammaticale, sintattico-morfologico o semantico i meccanismi della ripetizione

Pagine correlate 
 Campo di variazione
 Coefficiente di variazione
 Funzione a variazione limitata
 Nota di variazione